Csehország
 Kozojedy, település az Észak-plzeňi járásban
 Kozojedy, település a Jičíni járásban
 Kozojedy, település a Kelet-prágai járásban
 Kozojedy, település a Rakovníki járásban
 Kozojedy, Lány településrésze a Chrudimi járásban
 Kozojedy, Zaječov településrésze a Berouni járásban